Dean kan syfta på:

 Dean (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Dean (namn) – ett manligt förnamn samt personer med namnet
 Dean (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 The Dean Martin Show – en amerikansk talkshow
 Dean Guitars – tillverkare av gitarrer och mandoliner
 Dean & DeLuca Invitational – en professionell golftävling på den amerikanska PGA Touren
 Jan and Dean – en amerikansk musikduo
 Orkanen Dean – en orkan som i augusti 2007 nådde upp till kategori 5 på Saffir–Simpson-orkanskala

Geografi

Storbritannien 

 Dean, Bedfordshire – by i Dean and Shelton civil parish, Bedfordshire
 Dean, Cumbria, England, Cumbria,

USA 

 Dean, Texas, Texas, Clay County,

Se även 
 Mount Dean

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar